Plaats in Indonesië
 Pilangrejo (Juwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Pilangrejo (Wonosalam), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java